Framont est une ancienne commune belge, regroupée avec Carlsbourg, Fays-les-Veneurs, Maissin, Nollevaux, Offagne, Opont, Paliseul dans la commune de Paliseul.
 Framont est une commune française, située dans le département de la Haute-Saône.
 Le Framont, dans le Bas-Rhin, est un lieu-dit où une ancienne forge abrite le musée du Framont consacré à la Citroën 2CV et son histoire.

Homonymie de toponyme